Кім Те Хї (кор. 김태희) — південнокорейська акторка. 
 Чі Чін Хї (кор. 지진희) — південнокорейський актор.